Henri Mouton (-), scientifique français ;
 Henri Mouton (-), footballeur international français ;
 Henri Mouton (-), homme politique belge ;
 Henri Mouton (-), dit Henry Mouton, haut-fonctionnaire français.